Darul-Islam bezeichnet:

 einen islamischen Rechtsbegriff Dār al-Islām
 die indonesische Befreiungsorganisation Darul Islam (Indonesien) (aktiv ab 1942)
 eine besonders im nigerianischen Bundesstaat Mokwa aktive religiöse Gruppe Darul Islam (Nigeria)